JCB, J. C. Bamford eller J.C.Bamford (Excavators) Ltd. känt som JCB, brittisk tillverkare av jordbruks- och anläggningsmaskiner. JCB har blivit lite synonymt med grävlastare (traktorgrävare).

Referenser

Externa länkar 

 

Brittiska tillverkare av anläggningsmaskiner
Brittiska traktortillverkare
Brittiska trucktillverkare
Företag bildade 1945
Staffordshire